De Superligaen 2015/16 was de 26ste editie van de hoogste voetbalafdeling van Denemarken, die werd opgericht in 1991. Voorheen heette deze competitie de SAS Ligaen (2001-2010). Dit seizoen was de naam Alka Superligaen. FC Midtjylland trad aan als titelverdediger. Nieuwkomers waren Viborg FF en Aarhus GF.

Het seizoen begon op vrijdag 17 juli 2015 met het duel FC Nordsjælland–SønderjyskE (0-2), en eindigt op zondag 29 mei 2016. Het eerste doelpunt in deze competitie kwam op naam van Thomas Dalgaard (SønderjyskE). FC Kopenhagen veroverde de elfde landstitel uit de clubgeschiedenis. Titelverdediger FC Midtjylland kwam niet verder dan de derde plaats ditmaal.

Uitslagen

Eindstand
Stand opgemaakt na de 33ste speelronde, gespeeld op 29 mei 2016.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2015/16 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2015/16 onder leiding van trainer-coach Ståle Solbakken voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2015
Deens voetbalelftal in 2016
Deense voetbalbeker 2015/16

2016
Competitievoetbal 2015/16